Бренценс:

 Бренценс, Карлис (1879—1951) — латвийский и советский художник.
 Бренценс, Эдуард (1885—1929) — латышский живописец, график, театральный художник, иллюстратор и декоратор.